Vodice est un toponyme qui peut désigner :

Vodice, une ville et une municipalité située dans le comitat de Šibenik-Knin;
Vodice, une localité située sur l'ile de Cres et dans la municipalité de Cres, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Vodice, une localité située dans la municipalité de Lanišće, comitat d'Istrie.

Vodice, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Vodice, un village situé dans la municipalité de Smederevska Palanka, district de Podunavlje.

Vodice, une commune de la région de Haute-Carniole ;
Vodice, une localité située dans la commune de Dobrepolje ;
Vodice, une localité située dans la commune d'Ajdovščina ;
Vodice nad Kamnikom, une localité située dans la commune de Kamnik ;
Vodice pri Slivnici, une localité située dans la commune de Šentjur ;
Vodice pri Kalobju, une localité située dans la commune de Šentjur ;
Vodice pri Gabrovki, une localité située dans la commune de Litija.

Vodice, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.